Bogusław Kośmider (duchowny)
 Bogusław Kośmider (samorządowiec)